Лос Палмарес има више значења:

 Лос Палмарес, Ранчо (Асијентос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лос Палмарес (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Палмарес (Сантијаго Закатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику